Юфа́ — еврейская фамилия. Известные носители:
 Юфа, Абрам Моисеевич (по сцене Михаил Абрамович Юфа; 1917—?) — театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).
 Юфа, Валерий Александрович (1938—2002) — российский фотожурналист, заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Юфа, Иосиф Семёнович (1915—1974) — Герой Советского Союза.
 Юфа, Михаил Шлёмович (1939—2012) — российский художник, Народный художник Республики Карелия.
 Юфа, Тамара Григорьевна (1937—2022) — российская художница.